Moara lui Călifar se poate referi la:

 Moara lui Călifar, nuvelă fantastică de Gala Galaction
 Moara lui Călifar,  film românesc din 1984 regizat de Șerban Marinescu